

 est un genre éteint et fossile de tout petits dinosaures théropodes maniraptoriens de la famille des Alvarezsauridae. Il a vécu en Mongolie à la fin du Crétacé supérieur (Maastrichtien).

Une seule espèce est rattachée au genre : , décrite en 1996.

Étymologie 
Le nom de genre signifie « petit coureur », construit à partir des mots latins « parvus », « petit  » et « cursor », « coureur ». Le nom spécifique « remotus » indique l'isolement de l'endroit où a été découvert ce fossile.

Distribution et datation 
Parvicursor n'est connu que sur le site de Khulsan dans la formation de Barun Goyot en Mongolie. Cette formation géologique est datée de la fin du Crétacé supérieur, du Maastrichtien basal, soit il y a environ entre  (millions d'années).

Description 
Sa longueur n'est que d'environ  du museau à la queue, avec une masse estimée de . C'est l'un des plus petits théropodes connus. Ses longues pattes élancées faisait de lui un coureur véloce.

Cladogramme Alvarezsauridae

Voir aussi 
 Liste de dinosaures
 Formation de Barun Goyot

Liens externes

Notes et références

Notes

Références taxinomiques

Références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Alvarezsauridae
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 1996